Le nom de révolution russe peut désigner notamment :
 la révolution russe de 1905 ;
 la révolution russe de 1917, dont en particulier :
 la révolution de Février,
 la révolution d'Octobre ;
 la guerre civile russe (1917-1923).